Burg Schildberg ist der Name folgender Burgen:

* Burg Schildberg (Seesen), abgegangene Höhenburg bei Seesen, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Burg Schildberg (Lügde), abgegangene Spornburg bei Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Burg Schiltberg